Фунг может означать:

Фамилия 
 Фунг - () вьетнамская фамилия, соответствующая китайской фамилии 馮 (Фэн).
 Фунг Куанг Тхань () — вьетнамский военный и государственный деятель.
 Фунг — династия султанов Сеннара (Судан), правившая в 1504-1821 гг.

Прочее 
 ФУНГ - Феномен Усиленного Нарастания Громкости - в медицинской литературе называемый также рекруитмент (рекрутмент).